Maryville kan syfta på:

 Maryville, Illinois
 Maryville, Missouri
 Maryville, Tennessee
 Maryville College
 Maryville University

Se även 
 Marysville